Hei Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nag Qu, vattendrag, Tibet, 
 Shule He, vattendrag, 
 Hei He (vattendrag i Kina, lat 40,33, long 99,47), 
 Hei He (vattendrag i Kina, lat 33,97, long 102,14), 
 Hei He (vattendrag i Kina, lat 35,13, long 107,89), 
 Hei He (vattendrag i Kina, Shaanxi, lat 34,21, long 108,46), 
 Hei He (vattendrag i Kina, Henan), 
 Hei He (vattendrag i Kina, Shaanxi, lat 33,22, long 106,45), 
 Black River (vattendrag i Kina), 
 Hei He (vattendrag i Kina, lat 40,69, long 116,45), 
 Dahei He, vattendrag, Inre Mongoliet, 
 Lao-hei Ho (vattendrag i Kina, lat 41,92, long 127,60), Jilin, 
 Hei He (vattendrag i Kina, Hebei), 

Robotskapade Kinaförgreningar